(1927-2004), personnalité politique canadienne ; 
 Jack Horner (1946-), paléontologue américain.